

Osoby noszące nazwisko van Galen lub von Galen 
 Jan van Galen, Johan van Galen (1604-1653) – holenderski admirał  floty Republiki Zjednoczonych Prowincji
 Christoph Bernhard von Galen (1606-1678) – niemiecki szlachcic, książę biskup Münsteru
 Klemens August von Galen (1878-1946) – niemiecki hrabia, kardynał, biskup Münsteru w latach 1933-1946, 
 John Jansen van Galen (ur. 1940) – holenderski dziennikarz
 Alex van Galen (ur. 1965) – holenderski scenarzysta
 Barry van Galen (ur. 1970) – holenderski piłkarz

Holenderskie okręty 
 Hr. Ms. Van Galen (1928) – holenderski niszczyciel z okresu międzywojennego i II wojny światowej, typu Admiralen.
 Hr. Ms. Van Galen (1942) – holenderski niszczyciel z okresu II wojny światowej, należący do brytyjskiego typu N (J/K/N)

Zobacz też